O rio Kura (em turco: Kura, em georgiano: მტკვარი - Mtkvari, em azeri: Kür) é um rio que percorre as montanhas do Cáucaso. Nasce na parte oriental da Turquia e flui em direção à Geórgia até chegar ao Azerbaijão percorrendo 1364 km até desaguar no Mar Cáspio.

O nome de Kura provem de Kúrosh, que é a pronúncia persa do nome do rei persa Ciro, o Grande. Em documentos antigos encontrados no ocidente, o nome do rio era "Ciro".

O nome do Kura na língua georgiana significa «o lento». O nome de Kura foi adotado em primeiro lugar por cartógrafos russos e depois pelo resto dos europeus.

Antes era navegável até Tiblisi', na Geórgia, mas na atualidade é muito menos profundo, já que há várias barragens hidroelétricas que têm afetado o seu curso. O rio está moderadamente contaminado devido aos centros industriais de Tbilisi e Rustavi, na Geórgia.

Não deve ser confundido com o rio Kur, que se encontra perto de Kursk, na Rússia.

Banha as cidades de Khashuri, Gori, Mtskheta, Tbilisi, Rustavi, Mingacevir, Zardab, Sabirabad e Neftçala.

Referências 

Rios da Turquia
Rios da Geórgia
Rios do Azerbaijão
kura
Kura
Afluentes do mar Cáspio